Guérin puede referirse a:

Lugares
 Guérin, cantón de la provincia de Quebec, Canadá.
 Guérin, población y comuna francesa de la región de la Aquitanía.
 Fontaine-Guérin población y comuna francesa de la región de Países del Loira.
 Gournay-le-Guérin localidad y comuna francesa de la región de la Alta Normandia.
 La Garde-Guérin aldea francesa de la comuna de Prévenchères.

Personas
 Joseph Bénézet Xavier Guérin (1779 - 1858), botánico francés, que utiliza la abreviatura botánica Guérin.
 Pierre-Narcisse Guérin (1774 - 1833), litógrafo y pintor francés.
 Daniel Guérin (1904 - 1988), historiador francés.
 Jules Guérin (1860 - 1910), periodista francés.
 Jean-Claude Guérin (1954 - ), ingeniero agrónomo y botánico francés.
 Maurice de Guérin (1810 - 1839), escritor y poeta francés.
 Camille Guérin (1872 - 1961), veterinario y biólogo francés.
 Robert Guérin (1876 - 1952), primer presidente de la FIFA
 María Celia Guérin (1831 - 1877), beata francesa.